Auguste Truphème (1932- ), homme politique français ;
 Auguste Truphème (1836-1898), peintre français ;
 François Truphème (1820-1888), sculpteur français.